

Cinema
Out of the Dark – cortometraggio muto del 1911 diretto da Ulysses Davis
Out of the Dark – cortometraggio muto del 1912 diretto da George Nichols
In the Dark (o Out of the Dark) – cortometraggio muto del 1915 diretto da Joseph Kaufman
Fuori nel buio (Out of the Dark) – film del 1989 diretto da Michael Schroeder
Out of the Dark – film del 2014 diretto da Lluís Quílez

Musica
Out of the Dark  – album del 1993 di O.G. Funk
Out of the Dark (Into the Light)  – album del 1998 di Falco

Pagine correlate
Out of the Darkness